Oldtown är en ort i republiken Irland.   Den ligger i provinsen Leinster, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Dublin. Oldtown ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oldtown är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Oldtown. Runt Oldtown är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Swords,  km sydost om Oldtown. Trakten runt Oldtown består i huvudsak av gräsmarker. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fingal